LEQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto St. Just, Lands End, Regno Unito
 Leq – livello sonoro continuo equivalente